Уллу-Теркеме (вариант Уллутеркеме) () — село в Дербентском районе Дагестана.

Образует муниципальное образование село Уллу-Теркеме со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено на Приморской низменности, у реки Уллучай, в 37 км к северо-западу от города Дербент.

История 
Во времена Кайтагского уцийства, при уцмие Султан-Ахмеде случилось переселение терекеменцев на территорию современного Дербентского района.

По преданию, Уллу-Терекеме было расположено на другом месте, находящемся в 1,5-2 км от нынешнего, и место это называется «эскикент» — «старое селение». Ушли люди оттуда из-за змей, которых было очень много. Нынешнее селение образовано на том месте, где одиноко жил какой-то шейх. По предположению местных жителей, село было центром магала Терекеме. Однако обнаружить признаки, подтверждающие предположение о том, что селение Уллу-Терекеме некогда было общественным центром терекеменцев или прародиной всех селений не удалось.

В 2005 году выделено в самостоятельное муниципальное образование из состава сельсовета «Татлярский».

Население 

В Кавказском календаре за 1915 год село именовалось Уллу-Терекеме, а население названо татарским (азербайджанским).

В селе преимущественно проживают азербайджанцы и также табасараны.

Улицы

Примечания

Литература 
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1966.
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1980.

Населённые пункты Дербентского района
Сельские поселения Дагестана
Муниципальные образования Дербентского района